Montero kan syfta på:

 Montero (musikalbum), studioalbum av Lil Nas X (2021)

Geografi

Antarktis 
 Nunatak Montero,

Bolivia 

 Montero Hoyos, ort i Santa Cruz, 
 Montero, stad i Santa Cruz 

Robotskapade Antarktisförgreningar
Robotskapade Boliviaförgreningar